Lappi steht für:
 Lappland (Finnland), finnische Provinz Lappland (finnisch Lappi)
 Lappi (Satakunta), Ortschaft in der westfinnischen Landschaft Satakunta

Lappi ist der Familienname folgender Personen:
 Arttu Lappi (* 1984), finnischer Skispringer
 Esapekka Lappi (* 1991), finnischer Rallyefahrer
 Pietro Lappi (* um 1575–um 1630), italienischer Komponist